Casolari ist der Familienname folgender Personen:
 Egidio Casolari, italienischer Opernsänger und Schauspieler
 Francesco Casolari (* 1965), italienischer Baseballspieler
 Georges Casolari (1941–2012), französischer Fußballnationalspieler
 Jacques Casolari (* 1942), französischer Fußballspieler
 Nardo Casolari (* 1997), italienischer Rugbyspieler
 Pascal Casolari (* 1966), französischer Zeichner